С-300:

 С-300 «Фаворит» — советский зенитно-ракетный комплекс.
 С-300 «Брянский комсомолец» — советская подводная лодка проекта 613.